Podloucky ist der Name von

 Richard Podloucky (* 1947), deutscher Zoologe und Sachbuchautor
 Viktor Podloucký (* 1950), Tschechoslowakischer Kanute

 Podloučky, Naturdenkmal bei Loučky